Сакс (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альто-Виналопо. Занимает площадь 63,5 км². Население — 10 099 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 44 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Sax
 Índice estadístico municipal de Sax
 Datos y cifras de los municipios de la provincia de Alicante
 Monográfico Fiestas de Moros y Cristianos de Sax
 El Castillo de Sax
 Hotel Fuente El "Cura"

Муниципалитеты Аликанте